Čatrnja je lahko:
 Čatrnja, Krnjak (Hrvaška)
 Čatrnja, Rakovica (Hrvaška)
 Čatrnja, Bosanska Gradiška (Bosna in Hercegovina)